Ташмухамедов — узбекская и таджикская фамилия. Женская форма — Ташмухамедова. Известные носители:
 Ташмухамедов, Бекжон Ойбекович (1935—2020) — узбекский биолог и биофизик.
 Ташмухамедов, Мастибек Давлятович (1908—1988) — таджикский советский военный деятель, генерал-майор.
 Ташмухамедов, Муса (1905—1968) — узбекский советский писатель, поэт и переводчик.
 Ташмухамедов, Туйчи Хафиз (1868—1943) — узбекский певец.
 Ташмухамедова, Дилором Гафурджановна (род. 1962) — спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан в 2008—2015 годах.
 Ташмухамедова, Озода (1910—1962) — таджикский советский партийный деятель.